Ива́н Фили́ппович Казако́в (10.08.1912 — 14.09.2005) — советский лётчик, участник Великой Отечественной войны, командир эскадрильи 572-го истребительного авиационного полка ПВО (102-я истребительная авиационная дивизия ПВО). Полковник (1960).

Биография 
Иван Филиппович Казаков родился в 1912 году в м. Антополь Брестской области Белорусской ССР. Белорус.

Член КПСС с 1941 года. В РККА с 1931 года. Призван Эртильским РВК Воронежской области. В 1935 году окончил 14-ю Энгельсскую военную авиационную школу лётчиков.

Во время Великой Отечественной войны был в составе 572 истребительного авиационного полка ПВО с первых дней его формирования. Воевал под Воронежем, Ростовом-на-Дону, Сталинградом, Астраханью.

К лету 1942 года старший лейтенант Казаков имел на своем счету уже более 100 боевых и несколько сбитых самолётов врага и был назначен командиром эскадрильи 572 авиаполка ПВО.

10 октября 1942 года радиолокационные средства засекли западнее Дона немецкого воздушного разведчика, летевшего на восток на высоте 9-10 тысяч метров. В воздух были подняты две пары истребителей, одну из которых вёл Казаков. Первая пара под руководством командира 628 ИАП капитана Глущенко прекратила преследование — кончилось горючее. Из-за неисправности мотора ушёл на свой аэродром и ведомый Казакова. Израсходовав весь боезапас, командир эскадрильи принял решение идти на таран. Винтом своего Як-1 он отрубил хвостовое оперение немецкого Ju-88 в районе села Сероглазовка (Астраханская обл.), после чего «Юнкерс» рухнул на землю и сгорел. Советский самолёт также получил повреждения, но старший лейтенант Казаков сумел благополучно совершить посадку на своём аэродроме.

За этот подвиг Казаков был награждён Орденом Ленина.

Позднее воевал в 83-м гвардейском истребительном полку 2-й гвардейской Сталинградской истребительной дивизии ПВО Южного фронта заместителем командира, командиром 1-й эскадрильи.

В 1944 году — гвардии капитан.

В составе своего полка Иван Филиппович Казаков прошел до конца войны.

После войны продолжал службу в ВВС. С 22 апреля 1960 года полковник Казаков — в запасе.
До своей кончины жил в г. Воронеж.

Награды 
 Орден Ленина — награждён приказом ВС Сталинградского фронта №: 76/н от: 06.11.1942 года.
 Два Ордена Красного знамени (1943, ?)
 Орден Отечественной войны 2 степени — награждён приказом ВС Южного фронта №: 20/н от: 28.09.1944 года
 Орден Красной Звезды
 медаль «За оборону Сталинграда»

Примечания

Литература 
 ЦАМО, ф. 220, оп. 502, д. 1, л. 59, 61.

 Войска противовоздушной обороны страны в Великой Отечественной войне. — М.: Воениздат, 1981. — С. 240.

 На грани возможного. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: «Лимб», 1993. — С. 407.

 Вестник противовоздушной обороны. — 1968. — № 1. — С. 86.

 История СССР. — 1976. — № 4. — С. 112.

 «Советский патриот» 07.04.1968.

 «Сталинское знамя» 31.10.1942 — № 284 — С.1.

 «Ленинский путь» 18.02.1971. — № 20 — С.4.

Ссылки 
Информация на сайте «Воздушный таран»

Фотографии из семейного архива Казакова И. Ф.

Лётчики Великой Отечественной войны
Лётчики, совершившие таран